Блювштейн — еврейская фамилия:
 Блювштейн, Марк Ильич (род. 1988) — канадский и израильский шахматист, гроссмейстер (2004).
 Блювштейн, Софья Ивановна (1846—1902) — российская преступница,  мошенница и авантюристка еврейского происхождения.

См. также